

Personnalités 

 Alfred Saker (1814-1880), missionnaire baptiste anglais ;
 Emilie Saker, fille et biographe d'Alfred Saker ;
 Frank Saker (1907-1980), céiste olympique canadien
 Redouane Saker (né en 1991), handballeur algérien.

Institutions et entreprises 
 , constructeur automobile, producteur des véhicules :
 Saker GT, voiture de sport néo-zélandaise ;
 Saker LSV, véhicule léger de l'Armée de terre britannique.
 Collège Alfred Saker, établissement d'éducation protestant à Douala, au Cameroun.